Drummond är namnet på en skotsk klan och därmed ett traditionellt skotskt efternamn.

Personer med efternamnet Drummond
 Anabella Drummond (13501401), dotter till Sir John Drummond och Mary Montifex
 Bill Drummond (född 1953), brittisk musiker
 Bino Drummond (född 1982), svensk moderat politiker
 Brian Drummond (född 1969), amerikansk skådespelare
 Carlos Drummond de Andrade (1902–1987), brasiliansk poet
 David Drummond (1593–1638), svensk militär av skotskt ursprung
 Eric Drummond (1876–1951), brittisk ämbetsman och generalsekreterare i Nationernas förbund
 Greg Drummond (född 1989), brittisk curlingspelare

 Jon Drummond (född 1968), amerikansk friidrottare
 Margareta Drummond (1340–1375), dotter till Sir Malcolm Drummond och Margaret Graham
 Ryan Drummond (född 1973), amerikansk skådespelare, komiker, och clown
 Thomas Drummond (1797–1840), brittisk uppfinnare och administratör

Se även 
 Drummond (klan), skotsk klan

Skotska efternamn